

Мале Батирево — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Мале Батирево — присілок, Ібресинський район, Чувашія

Див. також 
 Батирево